Cullmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Cullmann (* 1939), deutscher Leichtathlet
 Bernhard Cullmann (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Carsten Cullmann (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Johannes Cullmann, deutscher Hydrologe 
 Joseph F. Cullman (1912–2004), US-amerikanischer Tennisfunktionär
 Oscar Cullmann (1902–1999), elsässischer Theologe

 Willy Cullmann (Wilhelm Cullmann; 1905–1992), deutscher Kakteenzüchter

Cullmann steht für:
 Cullmann (Unternehmen), Unternehmen für Foto- und Videozubehör

Siehe auch:
 Kullmann
 Culmann
 Cullman
 Ellen J. Kullman (* 1956), US-amerikanische Managerin
 Culemann